Patrick Lange peut désigner :
 Patrick Lange, (1981-), un chef d'orchestre allemand ; 
 Patrick Lange, (1986 -), un triathlète professionnel allemand.